Список включает в себя солистов балетной труппы московского Большого театра в разные периоды его существования. Список построен по хронологическому принципу (указаны годы службы в театре в качестве танцовщиков).

См. также 
 Список дирижёров Большого театра
 Список режиссёров Большого театра
 Оперная труппа Большого театра

Примечания 

Список
Большой